Guaribense – abitanti di Guariba
Guaribense – abitanti di Monteirópolis